Stawiszcze – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w gminie Czeremcha
 Stawiszcze – kolejowy przystanek osobowy tamże
 Stawiszcze – część wsi Grabowiec w Polsce położona w województwie łódzkim, w gminie Sieradz.
 Na Ukrainie
 Stawiszcze – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie brusiłowskim
 Stawiszcze – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie  młynowskim
 Stawiszcze – miasteczko w rejonie stawiszczeńskim nad rzeką Tykicz Gniły, oddalone około 30 km od Taraszczy

 Na Białorusi
 Stawiszcze – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.

Linki zewnętrzne